Crespin (Aveyron)
Crespin (Noorderdepartement)
Crespin (Tarn)